Аббревиатура CW может означать:
 Непрерывный сигнал — одна из форм амплитудной манипуляции, другими словами — радиотелеграф.
 The CW Television Network — телекомпания США.
 CW  — победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на присвоение титула.
 CW — Cat-Warriors, английское название книги Коты-Воители.
 cw — calendar week (календарная неделя в году).